Теоремы Янга и Ли - теоремы о свойствах большой статистической суммы квантовых статистических систем. Были сформулированы и доказана Ч. Ли и Ч. Янгом в 1959 г. Рассмотрим квантовую статистическую систему. Пусть  - большая статистическая сумма системы,  - объём системы,  - активность.

Первая теорема Янга и Ли 
Предположим, что при  площадь поверхности увеличивается не быстрее, чем . Тогда предел  существует при всех . Этот предел не зависит от формы объёма  и является непрерывной неубывающей функцией .

Вторая теорема Янга и Ли 
Пусть  есть область в комплексной плоскости , содержащая отрезок положительной действительной оси и не содержащая корней уравнения  при любом . Тогда для всех , лежащих в области , величина  равномерно сходится к пределу при . Этот предел является аналитической функцией  для всех , лежащих в области .

Пояснения 
Большая статистической сумма в квантовой статистической механике дается выражением , где .

Примечания

Литература 
 Хуанг, К. Статистическая механика. — М.: Мир, 1966. — С. 506-509.

Квантовая механика
Статистическая физика
Квантовая статистическая механика
Я
Янга и Ли